Szűcs Gábor (1950) újságíró
Szűcs Gábor (1951) az MSZP alapító tagja, építőmérnök
Szűcs Gábor (1956) kerékpárversenyző
Szűcs Gábor (1967) a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője
Szűcs Gábor (1968) Jászai Mari-díjas színész, rendező
Szűcs Gábor (1991) irodalomtörténész, az ELTE Petőfi-kutatója
Szűcs Gábor (amerikaifutball-játékos)
Szűcs Gábor (labdarúgó)

Hasonló
Szücs Gábor László (1895-1981) jogász, kúriai tanácselnök
Dr. Szűcs R. Gábor a ljubljanai Magyar Nagykövetség (Szlovénia) tanácsosa, külgazdasági irodavezető, a BGF Külkereskedelmi kar Magyar Gazdaságért díjas, címzetes főiskolai docense
Szűcs Antal Gábor (1950) rockzenész, szólógitáros
Little G Weevil, polgári nevén Szűcs Gábor (1977) magyar blues zenész 
Szücs Gábor (1952) szerkesztője volt a TV-Híradónak 1975 óta
--